Вильгельм Кирхнер (; 9 июля 1848, Гёттинген — 22 августа 1921, Лейпциг) — немецкий зоотехник, профессор, известный трудами по молочному хозяйству.

Был ассистентом в сельскохозяйственном институте при университете в Галле, затем перешёл заведующим опытной станцией по молочному хозяйству в Киле, позже был профессором почвоведения и молочного хозяйства в Галле и наконец (в 1890) ректором и профессором в сельскохозяйственном институте при Лейпцигском университете.

Автор сочинений:

 «Untersuchungen über den Pflanzenschleim» (1874),
 «Beitrag zur Kenntniss der Kuhmilch» (1877),
 «Bericht über die internationelle Molkerei-Ausstellung in Hamburg» (1878),
 «Rationelle Behandlung der Milch» (1881),
 «Handbuch der Milchwirthschaft» (3 изд., 1891)
 «Über die gegenwärtigen Arien der Milchverwerthung etc.» (1892) и др. С 1882

редактировал еженедельный журнал «Landwirthschaftliche Post».

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 

Зоологи Германии
Ректоры Лейпцигского университета
Преподаватели Лейпцигского университета